Schwendinger ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Schwendinger (1911–1995), Schweizer Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Raphael Schwendinger (* 1998), liechtensteinischer Judoka
 Stefan Schwendinger (* 1994), österreichischer Fußballspieler